Pruski se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Pruski
 John Francis Pruski